Бурда может означать:

 Burda Fashion («Бурда») — немецкий журнал о моде, издаваемый на русском языке с 8 марта 1987 года.
 Издательский дом Бурда — издательский дом, издает такие журналы как: «Burda», «ТВ7», «Мой прекрасный сад», «Разгадай!», «Отдохни!», «Playboy», «Автомир», и другие.
 Бурда (горы) — небольшой горный массив в южной Словакии.
 Бурда — отработанное пивное сусло; также разг. — неприятная жидкая смесь.

Персоналии 
 Бурда, Александр Фёдорович (1911—1944) — танкист-ас, Герой Советского Союза.
 Бурда, Борис Оскарович (род. 1950) — телеведущий, бард, журналист и писатель. Участник интеллектуальных игр.
 Бурда, Венцеслав Иванович (1812—1873) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Бурда, Владислав Борисович (род. 1972) — украинский предприниматель, сын Бориса Бурды.
 Бурда, Джереми Майкл (1939—1996) — американский адмирал, 25-й CNO ВМС США.
 Бурда, Любовь Викторовна (род. 1953) — советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка.
 Бурда, Михаил Иванович (род. 1949) — главный учёный секретарь Академии педагогических наук Украины.
 Бурда, Никита Валерьевич (род. 1995) — украинский футболист, защитник клуба «Динамо» (Киев) и юношеской сборной Украины.
 Бурда, Наталья Александровна (более известна как Печёнкина-Чистякова; род. 1946) — советская легкоатлетка, бронзовая призёрка Олимпийских игр.
 Бурда, Семён Львович (род. 1947) — поэт, прозаик, журналист, сценарист.
 Бурда, Энне (1909—2005) — немецкая издательница, основательница издательства Burda.